Галина Львовна Королёва (1930—2008) — российский, советский педагог. Народный учитель СССР (1983).

Биография 
Родилась 5 января 1930 года в Сталинграде (ныне Волгоград).

В 1952 году окончила Горьковский университет.

С 1952 года работает в Горьком (ныне — Нижний Новгород): в 1952—1966 — в средней школе №101, с 1966 года, на протяжении многих лет работала учительницей русского языка и литературы средней школы № 182.

Умерла 7 ноября 2008 года. Похоронена на кладбище «Марьина Роща» в Нижнем Новгороде.

Семья 
 Муж — Альберт Яковлевич Копелович (1922—2005), педагог. Первый директор средней школы № 177 Ленинского района Нижнего Новгорода (с 1963 по 1983). Отличник народного просвещения СССР. Награды: орден Трудового Красного знамени, медали «За оборону Москвы», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией».

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1975).
 Народный учитель СССР (1983)

Примечания 

Выпускники Нижегородского государственного университета
Похороненные на кладбище «Марьина Роща»